

Cinema 
 L'abbraccio dell'orso (Charlie Muffin) – film per la televisione del 1979 diretto da Jack Gold

Cucina 
 Muffin – dolce britannico
 Muffin inglese – alimento statunitense

Personaggi immaginari 
 Muffin the Mule – personaggio immaginario
 Muffin – personaggio della serie animata britannica 3rd & Bird - Via degli uccellini n. 3